Conchesi – abitanti di Conca (Francia)
Conchesi – abitanti di Conca dei Marini
Conchesi – abitanti di Conco